Совет министров Боснии и Герцеговины (, ) является правительством Боснии и Герцеговины.

В соответствии со статьей V, раздел 4 Конституции, Председатель Совета министров назначается Президиумом Боснии и Герцеговины, а подтверждается Палатой представителей. Председатель Совета Министров затем назначает других министров.

Полномочия 
Совет министров отвечает за реализацию политики и решений в следующих областях: внешняя политика, внешняя торговля, таможенной и денежно-кредитной политики, политики финансовых институтов Боснии и Герцеговины и её международных финансовых обязательств, иммиграционная политика, беженцы и просители политического убежища и регулирования этих областей, применение международно-правовых норм внутри и вне государства, в том числе отношения с Интерполом, создание и управление общего и международного коммуникационного оборудования, контроль воздушного транспорта.

Структура 
Совет министров Боснии и Герцеговины состоится из следующих девяти министерств:

 Министерство иностранных дел
 
 
 
  
 
 
  
 Министерство обороны.

В дополнение к министерствам, Совет министров также имеет пять постоянных органов:
 Генеральный секретариат, 
 Комитет по экономике, 
 Комитет по внутренней политике, 
 Управление по вопросам европейской интеграции Боснии и Герцеговины
 Управление законодательства.

Ссылки 
 Официальная страница Совета министров Боснии и Герцеговины
 

Государственное устройство Боснии и Герцеговины
Босния и Герцеговина